Atanatolica är ett släkte av nattsländor. Atanatolica ingår i familjen långhornssländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhornssländor
Atanatolica